Buzura confusa är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1897. Buzura confusa ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
confusa